Роман Эдуардович Минаев (24 декабря 1997, Курск) — российский футболист, нападающий.

Воспитанник курского «Авангарда». В сезоне 2016/17 дебютировал в первенстве ПФЛ и вышел с командой в ФНЛ. В феврале 2020 года перешёл в клуб премьер-лиги «Арсенал» Тула, за который дебютировал 22 июня в домашнем матче против московского «Спартака» (2:3), выйдя на замену на 73-й минуте.

Достижения 
 Финалист Кубка России: 2017/18

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Уфа»